Velika nagrada Japonske 2012 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. oktobra 2012 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Felipe Massa, Ferrari, tretje pa Kamui Kobajaši, Sauber-Ferrari.

V prvem in drugem ovinku po štartu je prišlo do več trčenj, zaradi česar je na stezo zapeljal varnostni avto. Odstopila sta Nico Rosberg in vodilni v dirkaškem prvenstvu, Fernando Alonso, udeleženi so bili še Mark Webber, Bruno Senna in Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel, ki je osvojil najboljši štartni položaj in postavil najhitrejši krog dirke, je zmagal ob vodstvu od štarta do cilja in se približal Alonsu na štiri točke v prvenstvu. Massa se je z desetega štartnega mesta prebil na drugo, Kobajaši je ostal tretji.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:32,608
| 1:31,501
| 1:30,839
| 1
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:32,951
| 1:31,950
| 1:31,090
| 2
|-
! 3
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:33,077
| 1:31,772
| 1:31,290
| 8
|-
! 4
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:32,042
| 1:31,886
| 1:31,700
| 3
|-
! 5
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:32,029
| 1:31,968
| 1:31,898
| 4
|-
! 6
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:32,147
| 1:32,169
| 1:32,022
| 5
|-
! 7
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:32,459
| 1:31,833
| 1:32,114
| 6
|-
! 8
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:32,221
| 1:31,826
| 1:32,208
| 7
|-
! 9
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:33,061
| 1:32,121
| 1:32,327
| 9
|-
! 10
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:32,828
| 1:32,272
| brez časa
| 15
|-
! 11
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:32,946
| 1:32,293
|
| 10
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:32,898
| 1:32,327
|
| 11
|-
! 13
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:33,349
| 1:32,469
|
| 23
|-
! 14
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:32,834
| 1:32,512
|
| 12
|-
! 15
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:33,015
| 1:32,625
|
| 13
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33,059
| 1:32,954
|
| 14
|-
! 17
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33,370
| 1:33,368
|
| 19
|-
! 18
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:33,405
|
|
| 16
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:34,657
|
|
| 17
|-
! 20
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:35,213
|
|
| 18
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:35,385
|
|
| 20
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:35,429
|
|
| 21
|-
! 23
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:35,432
|
|
| 22
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:36,734
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 53
| 1:28:56,242
| 1
| 25
|-
! 2
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 53
| +20,632
| 10
| 18
|-
! 3
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 53
| +24,538
| 3
| 15
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +25,098
| 8
| 12
|-
! 5
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 53
| +46,490
| 9
| 10
|-
! 6
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 53
| +50,424
| 7
| 8
|-
! 7
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 53
| +51,159
| 15
| 6
|-
! 8
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 53
| +52,364
| 12
| 4
|-
! 9
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 53
| +54,675
| 2
| 2
|-
! 10
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 53
| +1:06,919
| 14
| 1
|-
! 11
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 53
| +1:07,769
| 23
|
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 53
| +1:23,460
| 11
|
|-
! 13
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 53
| +1:28,645
| 19
|
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 53
| +1:28,709
| 16
|
|-
! 15
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 17
|
|-
! 16
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 18
|
|-
! 17
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 52
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 20
|
|-
! 19
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 51
| +2 kroga
| 4
|
|-
! Ods
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 36
| Motor
| 21
|
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 32
| Vibracije
| 24
|
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 19 
| Zavrten
| 5
|
|-
! Ods
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 0
| Trčenje 
| 13
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012